Болеслав I (1208 — 1248) — князь Мазовецький в 1247—1248 роках.

Син князя Мазовецького Конрада I і української княжни Агафії Святославівни Сіверської з династії Ольговичів.

Онук Святослава Ігоровича, князя Волинського. 
По батьківській та материнській лінії був нащадком Великих князів Київських Володимира Святого та Ярослава Мудрого.

Біографія 
Походив з династії П'ястів. Старший син Конрада I, князя Мазовецького. Народився 1208 року. У 1227 році Болеслав отримав в володіння від батька Добжинське князівство. Того ж року супроводжував батька під час перемовин з Гремиславою Інгварівною, удовою Лешка I Білого. У 1229 році батько змусив Гремиславу поступитися синові Болеславу частиною Сандомирського князівства з містом Радом. Натомість передав Добжинську землю брату Земовиту.

У 1231 році разом з батьком і братами допомагав Тевтонському ордену впорядуватися в Хелмській землі. Того ж року брав участь у поході на Краків, де після смерті Владислава III Тонконого звільнився трон верховного князя Польщі. Втім цьому завадили дії Генрика I Бородатого, князя Сілезії, який зміг раніше захопити Краків. Водночас Мазовію було атаковано пруссами, що намагалися зупинити поширення володінь християнських держав на свої землі.

У 1231 або 1233 року оженився з Гертрудою, донькою Генрика II, князя Великої Польщі. У 1233 році Болеслав отримав Сєрадзьке князівство. У 1234 році отримав від батька Плоцьке князівство (після розділу Мазовії), а Сєрадзьке повернув батькові. Того ж року помирає його дружина. В наступні роки воював проти пруссів. 1235 року захопив Радомську землю. У 1236 році воював з болоховськими князями в союз з Данилом Гаицьким і Василько Волинським. У 1237 році підтримав дії батька з відродження Добжинського ордену.

1240 році внаслідок нападу з боку монголів надав притулок Данилу Галицькому, передавши у тимчасове керування місто Вишогруд. 1241 року допомагав батькові у захопленні Кракова. Того ж року був учасником з'їзду князів в Солеку-Куявському, де розглядалися стосунки з поморськими князями та союз проти пруссів. 1242 році разом з батьком і братами уклав союз з Тевтонським орденом проти Святополка II, князя Східної Померанії.

1244 року оженився на Анастасії, доньки Олександра Всеволодовича, князя Белзького. У серпні 1247 року після смерті Конрада I став самостійно правити в Мазовії. Невдовзі стикнувся з амбіціями брата Казимира Куявського, що був невдоволений своїм спадком. Але вже у 1248 році Болеслав I помирає (десь після 25 лютого). Його наступником стає брат Земовит І.

Родовід 
Болеслав I Мазовецький веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 Dymek D. Udzielne Księstwo Mazowieckie: 1247—1381: zarys dziejów. — Warszawa: Wydawn. MOBN, 1996. — 82 s. — ISBN 8390064774.
  Bolesław I mazowiecki
  Bolesław I mazowiecki (sandomierski)

Князі Мазовії
Сєрадзькі князі
Князі плоцькі
Князі сандомирські
Князі добжинські
П'ясти